Ilgizar Sobirov
 Rishod Sobirov